Чемпионат Европы по горному бегу 2016 года прошёл 2 июля в Арко (Италия) известном горном курорте в Доломитовых Альпах. Участники соревновались в дисциплине горного бега «вверх-вниз». Разыгрывались 8 комплектов наград: по 4 в индивидуальном и командном зачётах. Соревнования проходили среди взрослых спортсменов и юниоров (до 20 лет).

Трасса чемпионата начиналась в центре Арко, затем поднималась к замку на вершине холма Торре Ренгера, спускалась вниз и снова шла вверх по склону горы Колодри, после чего возвращалась к месту старта. Перепад высот на одном круге составлял до 250 метров. В зависимости от пола и возрастной категории участники преодолевали от одного до трёх кругов различной конфигурации.

Соревнования прошли при дождливой погоде. На старт вышли 202 бегуна (110 мужчин и 92 женщины) из 25 стран Европы. В турнире не принимала участие сборная России. Причиной являлось отстранение национальной сборной от международных соревнований, наложенное ИААФ в ноябре 2015 года в связи с допинговым скандалом. Каждая страна могла выставить до 4 человек в каждый из 4 забегов, командное первенство подводилось по сумме мест трёх лучших из них.

Действующие чемпионы Юхан Бугге из Норвегии и Андреа Майр из Австрии не приехали в Арко для защиты титула, однако на старт вышли такие титулованные спортсмены, как шестикратный победитель турнира Ахмет Арслан и двукратный чемпион Бернард Дематтеис.

Бернард Дематтеис уверенно лидировал среди мужчин и должен был одержать свою третью победу на чемпионате Европы, но в начале финишной прямой он сбавил скорость, чтобы подождать своего брата-близнеца Мартина, который бежал следом. Вдвоём они преодолели заключительные метры дистанции перед родной публикой, держа в руках итальянские флаги, а в финишном створе Бернард пропустил Мартина вперёд. После финиша он объяснил свой поступок желанием поддержать брата, у которого годом ранее скончался младший сын Мэттью. Бронзовую медаль завоевал Ахмет Арслан, она стала для него восьмой индивидуальной наградой на европейских первенствах. В командном зачёте сборная Италии одержала 20-ю победу подряд в истории турнира.

Один из главных фаворитов женского забега, Эмили Коллинг, выиграла для Великобритании первое индивидуальное золото чемпионатов Европы по горному бегу. Призёр зимних Олимпийских игр 2006 года в лыжной эстафете Антонелла Конфортола заняла 12-е место с отставанием от лидера в 2 минуты 43 секунды, а в командном первенстве стала чемпионкой в составе сборной Италии.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Призёры 
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Мужчины и юниоры

Женщины и юниорки

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 5 стран-участниц.

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по горному бегу 2016

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по горному бегу
Июль 2016 года
2016 год в лёгкой атлетике
Спорт в Италии в 2016 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
События 2 июля
горный бег
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже